Avedøre Station er en station på Køge Bugt-banen, og er dermed en del af Københavns S-togs-netværk.

Stationen ligger i det sydøstlige hjørne af Avedøre Stationsby.

Antal rejsende 
Ifølge Østtællingen var udviklingen i antallet af dagligt afrejsende med S-tog:

Noter

Eksterne henvisninger 

 Avedøre Station på dsb.dk

S-togs-stationer
Station